Атлетико Мадрид (значения):

 Атлетико Мадрид — испанский футбольный клуб из Мадрида
 Атлетико Мадрид Б — испанский футбольный клуб «Сегунды B», базирующийся в Мадриде
 Атлетико Мадрид — испанский женский футбольный клуб из Мадрида.